Hidroksiholekalciferol se može odnositi na:

 1-Hidroksiholekalciferol (Alfakalcidol)
 25-Hidroksiholekalciferol (Kalcifediol)

Vidi još
 1,25-Dihidroksiholekalciferol